Рожь:
 Рожь () — род цветковых растений.
 Рожь, или Рожь посевна́я () — одно- или двулетнее травянистое растение, вид рода Рожь; злак, разводимый во многих странах.
 «Рожь» — картина русского художника Ивана Шишкина.